(род. 1973) — президент всеукраинского рыболовного общественного объединения «Общество Рыбаков Украины», украинский общественный деятель, увлеченный рыболов-любитель, эколог, активный защитник природы Украины, журналист, редактор газеты «Рыболовный вестник».
 Нелипа, Максим Владимирович (род. 1976) — украинский шоумен и телеведущий.